Le nom de basilique Notre-Dame de Guadalupe fait référence à différentes églises catholiques, consacrées à Notre-Dame de Guadalupe (du Mexique) ou Notre-Dame de Guadalupe (d'Estrémadure), et ayant reçu le titre de  :

En Espagne
 Basilique Sainte Marie de Guadalupe, dans le monastère royal de la province de Cáceres.

Au Mexique
 Basilique Notre-Dame-de-Guadalupe de Mexico, église principale du Sanctuaire marial de Notre-Dame de Guadalupe, sur la colline de Tepeyac, construite en 1976.
 Vieille Basilique de Notre-Dame de Guadalupe, dans le Sanctuaire marial de Notre-Dame de Guadalupe à Mexico, construite en 1709, renommée depuis 2000 en Temple expiatoire du Christ-Roi.
  (ville de Colima).
  (ville de Monterrey).
  (ville de Monterrey).
  (ville de Pachuca).
 Basilique de Guadalupe, dans l'état de Nuevo León.

Guadalupe